Amselaugraben heißen zwei Zuflüsse der Rot (zur Donau) in der Gemeinde Burgrieden, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg; flussabwärts:

 Amselaugraben West, linker Zufluss nach Hochstetten
 Amselaugraben Mitte, linker Zufluss

Siehe auch:
 Amselaugrenzgraben, linker Zufluss der Rot (zur Donau) an der Gemeindegrenze zwischen Hochstetten, Gemeinde Burgrieden und  Bronnen, Gemeinde Achstetten, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Amselgraben